Riesdorf steht für:
 Riesdorf (Möckern), Ortsteil von Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Riesdorf (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Riesdorf (Südliches Anhalt), Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt